Luinodiscus sublesta är en snäckart som först beskrevs av Benson 1853.  Luinodiscus sublesta ingår i släktet Luinodiscus och familjen Charopidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
sublesta